Халил паша може да се отнася за:

 Халил Хайредин паша Чандарлъ, велик везир (1364 – 1387) на Османската империя;
 Имамзаде Халил паша, велик везир (1406 – 1413) на Османската империя;
 Чандарлъ Халил паша, велик везир (1439 – 1453) на Османската империя;
 Дамат Халил паша, на два пъти велик везир на Османската империя (1616 – 1619) и (1626 – 1628);
 Кьосе Халил паша, османски бейлербей на Египет и Босна;
 Кара Халил паша, османски бейлербей на Египет;
 Иваззаде Халил паша, велик везир (1769 – 1770) на Османската империя;
 Халил Хамид паша, велик везир (1782 – 1785) на Османската империя;
 Дамат Гюрджу Халил Рифат паша (1795 – 1856), капудан паша на Османската империя;
 Халил Рифат паша, велик везир (1895 – 1901) на Османската империя;
 Халил Шериф паша (1831 – 1879), османски дипломат по време и след Кримската война;
 Халил паша (художник) (1857 – 1939), турски художник;
 Халил Кут (1882 – 1957), турски военен и политик, чичо на Енвер паша.

Източници